Park Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Square Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 75001911
 Park Square Historic District (New York), ID-Nr. 86002719